Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 2012 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час XIV Паралімпійських ігор, що проходили у Лондоні з 29 серпня по 9 вересня 2012 року.

Таблиця 
{| 
|-   
| 
|align=left|  
| 95 || 71 || 65 || 231
|-
| 
|align=left| 
| 36 || 38 || 28 || 102
|-
| 
! style="background-color:#ccccff"| *
| 34 || 43 || 43 || 120
|-
| 
|align=left| 
| 32 || 24 || 28 || 84
|-   
| 
|align=left|    
| 32 || 23 || 30 || 85
|-
| 
|align=left| 
| 31 || 29 || 38 || 98
|-
| 
|align=left| 
| 21 || 14 || 8 || 43
|-
| 
|align=left| 
| 18 || 26 || 22 || 66
|-
| 
|align=left|  
| 14 || 13 || 9 || 36
|-
| 10
|align=left| 
| 10 || 10 || 19 || 39
</onlyinclude>
|-
| 11
|align=left| 
| 10 || 7 || 7 || 24
|-
| 12
|align=left|  
| 9 || 9 || 9 || 27
|-
| 13
|align=left| 
| 9 || 8 || 11 || 28
|-
| 14
|align=left|  
| 9 || 5 || 5 || 19
|-
| 15
|align=left| 
| 9 || 5 || 3 || 17
|-
| 16
|align=left|  
| 8 || 19 || 18 || 45
|-
| 17
|align=left| 
| 8 || 18 || 16 || 42
|-
| 18
|align=left| 
| 8 || 12 || 9 || 29
|-
| 19
|align=left| 
| 8 || 3 || 5 || 16
|-
| 20
|align=left|  
| 7 || 15 || 9 || 31
|-
| 21
|align=left|  
| 6 || 7 || 4 || 17
|-
| 22
|align=left|  
| 6 || 5 || 2 || 13
|-
| 23
|align=left|  
| 6 || 4 || 11 || 21
|-
| 24
|align=left|  
| 5 || 5 || 6 || 16
|-
| 25
|align=left|  
| 5 || 2 || 3 || 10
|-
| 26
|align=left|  
| 4 || 6 || 9 || 19
|-
| 27
|align=left|  
| 4 || 5 || 3 || 12
|-
| 28
|align=left| 
| 4 || 4 || 7 || 15
|-
| 29
|align=left| 
| 4 || 4 || 4 || 12
|-
| 30
|align=left| 
| 4 || 3 || 6 || 13
|-
| 31
|align=left|  
| 4 || 2 || 2 || 8
|-
| 32
|align=left|  
| 4 || 1 || 1 || 6
|-
| 33
|align=left|  
| 3 || 6 || 4 || 13
|-
| 34
|align=left|  
| 3 || 3 || 6 || 12
|-
| 35
|align=left|  
| 3 || 2 || 3 || 8
|-
| 36
|align=left| 
| 3 || 1 || 3 || 7
|-
| 37
|align=left|  
| 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 38
|align=left|  
| 2 || 6 || 6 || 14
|-
| 39
|align=left|  
| 2 || 3 || 0 || 5
|-
| 40
|align=left|  
| 2 || 2 || 2 || 6
|-
| 41
|align=left| 
| 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 42
|align=left| 
| 1 || 6 || 4 || 11
|-
| 43
|align=left|  
| 1 || 5 || 4 || 10
|-
| 44
|align=left|  
| 1 || 3 || 8 || 12
|-
| 45
|align=left|  
| 1 || 2 || 5 || 8
|-
| 46
|align=left| 
| 1 || 1 || 1 || 3
|-
| 47
|align=left| 
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 47
|align=left|  
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 47
|align=left|  
| 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 50
|align=left|  
| 1 || 0 || 4 || 5 
|-
| 51
|align=left|  
| 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 52
|align=left|  
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 52
|align=left|  
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 52
|align=left|  
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 52
|align=left|  
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 52
|align=left|  
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 52
|align=left|  
| 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 58
|align=left| 
| 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 59
|align=left|  
| 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 59
|align=left|  
| 0 || 2 || 1 || 3
|-
| 61
|align=left|  
| 0 || 2 || 0 || 2
|-
| 62
|align=left| 
| 0 || 1 || 4 || 5
|-
| 63
|align=left|  
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 63
|align=left| 
| 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 65
|align=left|  
| 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 65
|align=left|  
| 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 67
|align=left|  
| 0 || 1 || 0 || 1 
|-
| 67
|align=left|  
| 0 || 1 || 0 || 1 
|-
| 67
|align=left|  
| 0 || 1 || 0 || 1 
|-
| 67
|align=left|  
| 0 || 1 || 0 || 1 
|-
| 67
|align=left|  
| 0 || 1 || 0 || 1 
|-
| 67
|align=left|  
| 0 || 1 || 0 || 1 
|-
| 73
|align=left|  
| 0 || 0 || 2 || 2
|-
| 74
|align=left|  
| 0 || 0 || 1 || 1 
|-
| 74
|align=left|  
| 0 || 0 || 1 || 1 
|-
|- class="sortbottom"
!colspan=2|Загалом (75) || 503 || 503 || 516 || 1522
|}

Джерела 
 

літні Паралімпійські ігри 2012